

Інголлс — місто, штат Індіана
 Інголлс — місто, штат Канзас